Епи́шин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Епишин, Василий Михайлович (1907—1981) — советский футболист; тренер.
 Епишин, Владимир Викторович (род. 1965) — российский шахматист.
 Епишин, Владислав Константинович (1940—2021; псевдоним: Слава Лён) — русский поэт-квалитист, художник нон-конформист, теоретик искусства.
 Епишин, Геннадий Константинович (1938—2000) — советский футболист.
 Епишин, Георгий Дмитриевич (1919—1995) — советский художник по костюмам, искусствовед и педагог.